El Mitsubishi Ki-46 fue un avión de reconocimiento bimotor usado durante la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Imperial Japonés. Se designó como Type 100 Command Reconnaissance Aircraft (一〇〇式司令部偵察機); mientras que el bando aliado lo nombró como "Dinah".

Aeronaves de Mitsubishi